El término Charlotte Gray puede referirse:

 a Charlotte Gray (1948), una historiadora y autora inglesa radicada en Canadá;
 a Charlotte Gray, una película británica del 2001.